Osoby o tym nazwisku:
 Fiodorowa Wasiljewa – rosyjska chłopka
 Tatjana Wasiljewa – radziecka i rosyjska aktorka
 Walentina Wasiljewa – radziecka lekkoatletka
 Swietłana Wasiljewa – rosyjska lekkoatletka